OGM est utilisé pour :
 Organisme génétiquement modifié, un organisme dont le matériel génétique a été modifié afin d'en améliorer les propriétés (ex: résistance aux herbicides, aux insectes...) ,
 Ogg Media, un format informatique conteneur de flux vidéophones et de flux audiophones,
 Ogm, Ogma, Ogmios, un dieu guerrier de la mythologie celtique,